Numero decimale – inteso come numero espresso in base 10
 Numero decimale – inteso come avente una parte frazionaria separata da quella intera dal separatore decimale